Tomassini – cognome italiano
 Aldo Tomassini – scenografo italiano
 Antonio Tomassini – politico italiano
 David Tomassini – calciatore sammarinese
 Fabio Tomassini – calciatore sammarinese
 Giovanni Tomassini – cestista italiano
 Roberto Tomassini – ex ciclista su strada sammarinese
 Simone Tomassini – cantautore italiano
 Stefano Tomassini – giornalista italiano
 Tito Tomassini – maestro di schema italiano